Фабр () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Андрій Якович Фабр (1789—1863) — російський державний діяч, губернатор Катеринославської губернії
 Жан Анрі Фабр (1823—1915) — французький ентомолог.
 Люсьєн Фабр (1889—1952) — французький письменник.

Французькі прізвища